Con il termine La Higuera (in spagnolo significa l'albero del fico) e con alcune sue varianti, si identificano alcuni luoghi geografici.

Argentina
 La Higuera – comune argentino della provincia di Córdoba
 Las Higueras – comune della provincia di Córdoba.
Bolivia
 La Higuera – località boliviana della provincia di Vallegrande, nel dipartimento di Santa Cruz.
Cile
 La Higuera – comune della provincia di Elqui, nella Regione del Coquimbo.
Spagna
 Higuera – comune della comunità autonoma dell'Estremadura.
 Lahiguera – comune della comunità autonoma dell'Andalusia.